Ла Бонанза има више значења:

 Ла Бонанза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонанза (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонанза (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонанза (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонанза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонанза (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Бонанза (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бонанза (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бонанза (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бонанза (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику